Verdrag van Novgorod (1326)
 Verdrag van Novgorod (1537)
 Verdrag van Novgorod (1557)
 Verdrag van Novgorod (1561)